Ete, une commune hongroise du comitat de Komárom-Esztergom.

Voir aussi 
 Été, la saison.